21 мая 1993 года, в связи с прекращением существования Союза ССР и в связи с образованием Пограничных войск Российской Федерации в составе Министерства безопасности Российской Федерации, указом Президента Российской Федерации, были учреждены флаги, вымпелы и бортовой отличительный знак кораблей, катеров и судов Пограничных войск Российской Федерации.

12 июня 1993 года была произведена торжественная замена флагов на кораблях, катерах и судах Пограничных войск Российской Федерации.

1 сентября 2008 года Указом Президента России в целях реализации единой государственной политики в области геральдики, сохранения и развития исторических традиций в области геральдики, все нижеприведённые флаги были упразднены. Вместо них были введены флаги должностных лиц Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Флаг Главнокомандующего Пограничными войсками Российской Федерации 

До 20 августа 1994 года должность называлась «Командующий Пограничными войсками Российской Федерации» и была переименована в связи с созданием Федеральной пограничной службы — Главного командования Пограничных войск Российской Федерации (ФПС — Главкомат).

 Описание флага
Флаг Главнокомандующего Пограничными войсками Российской Федерации представляет собой флаг кораблей, катеров и судов Пограничных войск Российской Федерации, в центре которого помещён герб Российской Федерации, обрамлённый лавровым венком золотистого цвета. Внизу венка расположена лента золотистого цвета с развевающимися концами.

Наибольший диаметр лаврового венка 6/7 ширины флага. Ширина венка — 1/14 ширины флага, ширина ленты — 1/28 ширины флага. Диаметр герба Российской Федерации — 9/14 ширины флага.

Флаг командующего морскими силами Пограничных войск Российской Федерации 

До 20 августа 1994 года должность называлась «Заместитель командующего Пограничными войсками Российской Федерации по морской части» и была переименована в связи с созданием Федеральной пограничной службы — Главного командования Пограничных войск Российской Федерации (ФПС — Главкомат).

 Описание флага
Флаг командующего морскими силами Пограничных войск Российской Федерации представляет собой флаг кораблей, катеров и судов Пограничных войск Российской Федерации, в центре которого помещены два перекрещивающихся адмиралтейских якоря синего цвета, обрамлённые лавровым венком золотистого цвета. Внизу венка расположена лента золотистого цвета с развевающимися концами.

Наибольший диаметр лаврового венка 6/7 ширины флага. Ширина венка — 1/14 ширины флага, ширина ленты — 1/28 ширины флага. Высота якоря — 9/14 ширины флага.

Флаг командующего войсками пограничного округа 

 Описание флага
Флаг командующего войсками пограничного округа представляет собой полотнище белого цвета, имеющее в крыже изображение флага кораблей, катеров и судов Пограничных войск Российской Федерации. На белом поле полотнища помещены три зелёные пятиконечные звезды: две — на белой вертикальной половине, а одна — под крыжем.

Отношение ширины флага к его длине — один к полутора. Размер флага кораблей, катеров и судов Пограничных войск Российской Федерации в крыже равен 1/4 части всего полотнища. Диаметр звёзд — 1/4 ширины флага. Звёзды, расположенные на белой вертикальной половине флага, помещены в центрах четвертей полотнища, а звезда под крыжем — на одном уровне с нижней звездой на расстоянии 1/2 ширины флага.

Флаг заместителя командующего войсками пограничного округа по морской части 

 Описание флага
Флаг заместителя командующего войсками пограничного округа по морской части представляет собой полотнище белого цвета, имеющее в крыже изображение флага кораблей, катеров и судов Пограничных войск Российской Федерации. На белой вертикальной половине флага помещены две зелёные пятиконечные звезды.

Отношение ширины флага к его длине — один к полутора. Размер флага кораблей, катеров и судов Пограничных войск Российской Федерации в крыже равен 1/4 части всего полотнища. Диаметр звёзд — 1/4 ширины флага. Звёзды помещены в центрах четвертей полотнища белой вертикальной половины флага.

Флаг командира соединения пограничных сторожевых кораблей 

 Описание флага
Флаг командира соединения пограничных сторожевых кораблей представляет собой полотнище белого цвета, имеющее в крыже изображение флага кораблей, катеров и судов Пограничных войск Российской Федерации. В центре белой вертикальной половины флага помещена зелёная пятиконечная звезда.

Отношение ширины флага к его длине — один к полутора. Размер флага кораблей, катеров и судов Пограничных войск Российской Федерации в крыже равен 1/4 части всего полотнища. Диаметр звезды — 1/4 ширины флага.

См. также 
 Флаги должностных лиц пограничных войск СССР
 Флаги судов пограничных войск России
 Флаги судов пограничных войск СССР
 Список военно-морских флагов России

Примечания 

Флаги ВМФ России
Пограничная служба Федеральной службы безопасности Российской Федерации